Rejon niemirowski – jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Ma powierzchnię 1290 km2 i liczy około 59 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Niemirów.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada, 2 osiedlowe rady oraz 40 silskich rad, obejmujących 89 wsi i 3 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy